Joško Vlašić (1956. -),  bivši desetobojac i danas trener 
 Joško Vlasich (gradišćanski Hrvat) (1950. -),  austrijski političar, učitelj